Hausdörfer ist der Name von

 Jürgen Hausdörfer (1936–2019), deutscher Mediziner, Anästhesist, Hochschullehrer und Autor
 Oskar Hausdörfer (Hugo Heinrich Oskar Hausdörfer; 1864–1951), deutscher Sprachlehrer und Autor, Gründer einer Sprechlehranstalt gegen Stottern
 Steffen Hausdörfer, deutscher Basketballfunktionär und -spieler 

Siehe auch
 Hausdorf
 Hausdorff